House Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 House Island (Louisiana)
 House Island (Maine)
 House Island (Maryland)
 House Island (Massachusetts)
 House Island (North Carolina)